Anthony Edwards – attore statunitense;
 Anthony Edwards – cestista statunitense;
 Anthony William Fairbank Edwards – statistico, genetista e biologo britannico.